Porta, Della Porta o La Porta puede referirse a:

Puertas 

 Porta Maggiore o Porta Prenestina, de la Muralla Aureliana de Roma.
 Porta Appia o Porta S. Sebastiano, de la Murallas Aureliana de Roma.
 Porta Salaria, de la Muralla Aureliana de Roma.
 Porta Pia, de la Muralla Aureliana de Roma.
 Porta Esquilina o Arco de Galieno, de las Murallas Servianas de Roma.
 Porta Catularia, de Roma.
 Porta Nigra, de Tréveris, de época romana.
 Porta dell'Arco, o Porta all'Arco, de Volterra, de época etrusca.

Topónimos 
 Porta, comuna francesa situada en Pirineos Orientales.
 La Porta, comuna francesa situada en Córcega.
 Prima Porta, suburbio de Roma.
 Augusto de Prima Porta, estatua clásica.
 Calle Porta (página de desambiguación), nombre de varias calles.
 Porta, un barrio de Barcelona.

Apellidos y nomenclatura científica 

 Guglielmo della Porta, escultor italiano del .
 Giacomo della Porta, escultor y arquitecto italiano del .
 Giovanni Battista della Porta o Giambattista della Porta, erudito y astrónomo italiano del .
 Giovanni Porta, compositor italiano de ópera del .
 Pietro Porta (1832-1923), botánico italiano en cuyo honor se usa la abreviatura Porta.
 Carlo Porta, poeta italiano del .
 Norberto Luis La Porta: político y maestro argentino del .
 Hugo Porta, exjugador de rugby argentino y actual dirigente de la Unión Argentina de Rugby.
 Enrique Porta, exjugador de fútbol español.
 Antoni García Porta, conocido como A. G. Porta, escritor español.

Otros 
 Portaobjetos
 Porta (náutica), apertura lateral de un barco.
 Vena porta, una vena gruesa cuyo tronco está entre las eminencias de la superficie interior del hígado.
 Sistema porta, un sistema común para los organismos, en que un conducto o vía, comúnmente de irrigación o transporte, se divide ramificándose.
 Porta (rapero), español.